Алексе́й Никола́евич Каза́нцев (1945—2007) — русский драматург, театральный режиссёр.

Биография 
Родился в семье профессора-юриста.
Один год проучился на филфаке МГУ, окончил Драматическую студию при Центральном детском театре (1967). В этом же театре работал актёром и режиссёром.
Окончил ЛГИТМиК (курс Товстоногова), затем, 1975 году, — режиссёрское отделение Школы-студии при МХАТ (курс О. Н. Ефремова).
Работал режиссёром в Рижском театре русской драмы, Московском театре им. Моссовета и других. В 1975 году начал писать пьесы и некоторое время посещал Студию молодых драматургов А. Арбузова.
Вместе с М. Рощиным в 1993—1998 годах издавал журнал «Драматург». В 1998 году они вместе основали «Центр драматургии и режиссуры», в котором Казанцев до своей смерти был художественным руководителем вместе с М. Рощиным.

Последний режиссёрский замысел Казанцева — постановку «Пера Гюнта» Ибсена — уже после его смерти воплотила его жена, театральный художник Наталия Сомова, для которой этот спектакль стал режиссёрским дебютом.

Пьесы Казанцева (самой популярной из которых оказался «Старый дом») поставлены в СССР, России и за рубежом.
Казанцев принадлежал к так называемой «новой волне в драматургии» (как и В. Славкин, Л. Петрушевская, Л. Разумовская, Н. Садур, А. Галин, В. Арро).

Похоронен в Москве на Пятницком кладбище.

Премии 
 премия Станиславского
 «Чайка»
 премия города Москвы
(все — за создание Центра драматургии и режиссуры)

Пьесы 
 «Антон и другие» (1975)
 «Старый дом» (1976) — поставлена более чем в 70 театрах
 «С весной я вернусь к тебе?» (1977)
 «И порвется серебряный шнур?» (1979) поставлена в 1982, но дальнейшие постановки были запрещены, хотя пьесу и опубликовали в 1984
 «Великий Будда, помоги им!» (1984) — антиутопия, перемещённая в условную азиатскую страну средневековья
 «Сны Евгении» (1988)
 «Тот этот свет» (1992)
 «Бегущие странники» (1996)
 «Братья и Лиза» (1998)
 «Кремль, иди ко мне!» (2001)

Постановки 
 В 1978 году по своей пьесе «С весной я вернусь к тебе?» Алексей Казанцев поставил спектакль «…с весною я вернусь к тебе» в Рижском ТЮЗе — (сцен. Сомова И.)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Страничка Казанцева на сайте Центра драматургии и режиссуры
 Павел Руднев: Памяти Алексея Казанцева, газета Взгляд от 6 сентября 2007

Выпускники Школы-студии МХАТ
Похороненные на Пятницком кладбище